Оге Киер (, ) — датский шахматист. Двукратный чемпион Дании (1913 и 1924 гг.). Серебряный призёр чемпионата Дании 1926 г. (проиграл дополнительный матч).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1896 году
Умершие 31 октября
Умершие в 1941 году
Умершие в Копенгагене
Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту